Un collage est un assemblage de matériaux au moyen d'une colle.

Collage peut aussi désigner :
 Collage, œuvre artistique obtenue par collage ;
 Collage, méthode de clarification des vins à l'aide de colles protéiques ;
 Collage, un groupe de musique canadien ;
 Collage, un groupe de musique italien actif depuis les années 1970.

Voir aussi 
 Collage du verre, technique de collage particulière pour les éléments en verre
 Théorème du collage, théorème qui permet de trouver les fonctions d'un système de fonctions itérées
 Collage par diffusion, assemblage de matériaux par interdiffusion des atomes à l'interface
 Collage musical
 Collage féministe, moyen d'expression militant